Theodoxus transversalis  — пресноводный брюхоногий моллюск отряда Neritoida семейства нерит.

Распространение 
Распространение данного вида по Дунаю:
 Австрия
 Болгария
 Венгрия
 Германия — только в Баварии на грани исчезновения
 Словакия — вымерший
 Молдова
 Румыния
 Сербия и Черногория
 Украина
 Хорватия

Примечания 

Theodoxus
Животные, описанные в 1828 году
Моллюски Европы